FC Bayern München steht für:

Sportvereine:
 FC Bayern München, Sportverein aus München

Aktiengesellschaften:
 FC Bayern München AG, Aktiengesellschaft, Betreiber der Fußballabteilung des FC Bayern München

Vereinsabteilungen des FC Bayern München:
 FC Bayern München (Frauenfußball), Frauenfußballabteilung
 FC Bayern München (Baseball), Baseballabteilung
 FC Bayern München (Basketball), Basketballabteilung
 FC Bayern München (Eishockey), Eishockeyabteilung
 FC Bayern München (Handball), Handballabteilung
 FC Bayern München (Schach), Schachabteilung
 FC Bayern München (Turnen), Turnabteilung
 FC Bayern München (andere Abteilungen), andere Abteilungen